Albina se poate referi la:

Localități din România 
Albina, localitate în județul Brăila
Albina, localitate în județul Timiș
Albina, localitate în județul Vaslui
Albinari, localitate în județul Prahova

Localități din Republica Moldova 
Albina, localitate în raionul Cimișlia
Albinița, localitate în raionul Anenii Noi

Localități din Surinam 
Albina, Surinam

Alte semnificații 
 Albină, gen de insecte din famillia Apidae
 Albina, ziar românesc la care a debutat, ca publicist, Mihai Eminescu
 Albina românească, primul ziar în limba română din Moldova, apărut la Iași în  iunie 1829
 Albina Carpaților, revistă care a apărut la Sibiu în august 1877
 Banca Albina din Sibiu, prima bancă românească, fondată în 1871
 Banca Albina, bancă din București, prima care a fost declarată în stare de faliment
 Editura Albina Românească, editură.
 Albina, numele inițial al constelației australe Musca.